Ла Лоба има више значења:

 Ла Лоба (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лоба (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лоба (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику